Lampland:
 Carl Otto Lampland
 (1767) Lampland

Zobacz też